Иван Пантеле́ев:
 Пантелеев, Иван Алексеевич (1925—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Пантелеев, Иван Иванович (1924—1994) — русский советский писатель.
 Пантелеев, Иван Николаевич (1981—2014) — украинский рок-музыкант, участник Евромайдана, Герой Украины.
 Пантелеев, Иван Сергеевич (1867—1938) — полковник Российской императорской армии.